Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в кинофильме вручается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за роли в фильмах, вышедших на экран в год, предшествующий премии.

Название категории менялось с момента основания несколько раз, по состоянию на 2005 год оно звучит как «Лучшая игра актёра в роли второго плана в кинофильме». Ниже приведён полный список победителей и номинантов.

1944—1950

1951—1960

1961—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2023

Ссылки 
 
 
 

Номинации кинопремии «Золотой глобус»
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам